Rebelde bezeichnet:

 LS Indústria e Comércio de Produtos de Fiberglass, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller mit Markennamen Rebelde
 Rebelde (Automarke), eine andere ehemalige brasilianische Automarke
 Juventud Rebelde, kubanische Tageszeitung
 Radio Rebelde, kubanischer Radiosender
 Rebelde Way – Leb dein Leben, argentinische Telenovela
 Rebelde – Jung und rebellisch, mexikanische Serie